Dzierżanów peut désigner en Pologne :

 Dzierżanów, village de la voïvodie de Mazovie
 Dzierżanów, village de la voïvodie de Grande-Pologne